Конституционный совет — орган конституционного надзора взамен Конституционного суда в некоторых странах (преимущественно связанных с традициями французского права).

Термин может относиться к:

 Конституционный совет Алжира
 Конституционный совет Казахстана
 Конституционный совет Камбоджи
 Конституционный совет Котдивуара
 Конституционный совет Мавритании
 Конституционный совет Марокко
 Конституционный совет Ливана
 Конституционный совет Сенегала
 Конституционный совет Туниса
 Конституционный совет Франции
 Конституционный совет Шри-Ланки
 Конституционный совет Чада
 Конституционный совет Эфиопии

См. также 
 Конституционный суд